EToys — это дружественная компьютерная среда, предназначенная для детей и используемая в образовании. Одновременно представляет собой объектно-ориентированный язык программирования на базе прототипов.

Среда eToys имеет мощные мультимедийные возможности для реализации программ-сценариев, работает на различных аппаратно-программных платформах. Является свободным и открытым программным обеспечением.

Краткая история eToys 
EToys базируется на языке программирования Squeak, который разработал Дэн Инголс (Apple) в 1996 году.
Squeak является реализацией Smalltalk — объектно-ориентированного языка программирования, на основе классов. Она была создана командой, включавшей некоторых разработчиков оригинального Smalltalk-80 (Дэн Инголс, Тед Kехлер и Алан Кей). Кроме того, в создании Squeak участвовали Скотт Уоллес и Джон Малони.

В 1996 году члены команды Squeak перешли работать в Disney Imagineering Research.
Собственно разработка eToys была начата и направлена Аланом Кеем для поддержания конструкционистских идей обучения, под влиянием трудов Сеймура Паперта и языка программирования Logo.
Разработку оригинального eToys проводили Скотт Уоллес, Тед Кехлер, Джон Малони и Дэн Инголс.
   
Для реализации образовательных программ и изучения возможностей влияния на этот процесс персональных компьютеров, члены команды eToys создали некоммерческую учреждение Viewpoints Research (зарегистрированную в 2001 году).

В 2006—2007 годах eToys, реализованный в Squeak, был использован в рамках проекта OLPC и установлен на всех ноутбуках OLPC XO-1.

В 2009 году был создан Фонд Squeakland, целью которого является содействие развитию и использованию eToys как образовательной среды.

Институт Viewpoints Research поддерживал Фонд Squeakland в 2009—2010 годах, а в январе 2010 года Фонд Squeakland приобрел статус отдельного юридического лица.

Мотивы и воздействия 
Развития eToys способствовал Алан Кей с его трудами по продвижению и поддержке конструкционистских идей в обучении. На разработку среды повлияли Сеймур Пайперт и язык Logo — диалект Lisp, оптимизированный для образовательных задач; труды научного центра Xerox PARC (Palo Alto), Smalltalk, HyperCard и StarLogo. Основным разработчиком является Скотт Уоллес. Развитие основной версии eToys координируется образовательным некоммерческим научно-исследовательским институтом Viewpoints Research (США).

Несомненное влияние eToys наблюдается в другой среде программирования на основе Squeak, который известен как Scratch. Scratch была разработана в начале 21 века в MIT Media Lab и ориентирован на использование в школах и компьютерных клубах. Одним из разработчиков Scratch является Джон Малони, член команды eToys.

Особенности 
Система eToys основана на идее программируемых виртуальных объектов, которые «существуют» на экране компьютера.

Среда программирования eToys позволяет разработчикам реализовать простые, и одновременно мощные, сценарии для многих видов объектов, созданных пользователями. Это включает 2D и 3D графику, изображения, текст, частицы, презентаций, веб-страницы, видео, звука и MIDI, возможность совместного использования Рабочего стола с другими пользователями Etoys в режиме реального времени (в том числе по Интернету).

Среда и язык являются многоязычными и успешно используется в США, Европе, Южной Америке, Японии, Кореи, Индии, Непале, Эфиопии и других странах.

Версии 
Все версии eToys основанные на объектно-ориентированных языках программирования. Squeak eToys одинаково работает на более чем 20 программно-аппаратных платформах. Существуют версии среды написаны на трех языках программирования. Оригинальные и наиболее широко используемые — на основе Squeak (диалект Smalltalk). Вторая версия тоже основана на Squeak, но использует дополнительно среда программирования Tweak вместо используемого по умолчанию в Squeak среды Morphic. Третья версия основана на Python и называется PataPata. Разработку PataPata было приостановлено его автором.

В 2006 и, 2007 годах, Morphic-версия Squeak было адаптирована для распространения на «образовательный машине» OLPC XO-1 — компьютер, который иногда называют «стодолларовый ноутбук». Научно-исследовательский институт Viewpoints Research участвует в программе ассоциации One Laptop per Child (Ноутбук Каждому Ребёнку) — eToys предустановлен на всех ноутбуках XO-1.

По состоянию на 2010 год, лицензирование и распространение eToys 4 соответствует требованиям систем со свободными и открытыми исходными, такими как различные дистрибутивы Linux.

В 1996 году Apple выпустила Squeak под их «Squeak-лицензией», которая не квалифицируется как полностью свободное ПО. Вместе с тем, исходный код был доступен, и разрешена его модификация.

В мае 2006 года основные компоненты Squeak были перелицензированы Apple под лицензией Apache 2.0 (благодаря Стиву Джобсу, Дэну Инголсу и Алану Кею). В Viewpoints Research были собраны письменные согласия на перелицензирование от нескольких сотен участников разработки проекта. Весь код в eToys, который не удовлетворял условиям перелицензирования был удалены, переписан или возвращён из предыдущих версий. Squeak eToys сейчас абсолютно бесплатен и имеет открытый исходный код.

Ссылки 
 Squeakland — Официальный сайт Etoys (Viewpoints Research Institute)
 Etoys, Tutorials & Other Goodies — примеры Etoys
 Etoys — на вики One Laptop per Child
 EtoysIllinois — многоязычная коллекция из более чем 800 проектов различных категорий для eToys OLPC. Учебные материалы разработаны в Управлении математики, естественных наук и техники Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн.

Языки программирования для образования
Свободные компиляторы и интерпретаторы
Языки с динамической типизацией
Smalltalk